Departamento Belgrano ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:
 Departamento Belgrano (San Luis) in Argentinien
 Departamento Belgrano (Santa Fe) in Argentinien
 Departamento Belgrano (Santiago del Estero) in Argentinien

siehe auch
 Departamento General Belgrano
 Departamento General Manuel Belgrano
 Departamento Doctor Manuel Belgrano